Helminthoglypta concolor är en snäckart som beskrevs av Roth och Eric Hochberg 1988. Helminthoglypta concolor ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
concolor